Anselme Grinevald (1819-1875), un peintre lorrain ;
 Colette Grinevald, linguiste française ;
 Jacques Grinevald (né en 1946), philosophe et historien des sciences français ;
 Jean-Christian Grinevald (né en 1945), metteur en scène français ;
 Théo Grinevald (1919-1975), syndicaliste chrétien français.